Рябовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Рябовка — деревня в Унечском районе Брянской области.

Украина 
 Рябовка — село в Тростянецком районе Сумской области.